Szmarnoje () – nazwa kilku toponimów w Rosji

 Szmarnoje – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego (sielsowiet glebowski)
 Szmarnoje – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego (sielsowiet mileninski)
 Szmarnoje – wieś w obwodzie biełgorodzkim

Strony ujednoznaczniające